De veertiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 1 september 2012 over een afstand van 152 km van Palas do Rei naar Los Ancares.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Jose Joaquin Rojas (Team Movistar); is niet meer gestart wegens een spierscheuring in zijn rechterbeen ten gevolge van een valpartij in de dertiende etappe.
  Jurgen Van den Broeck (Lotto-Belisol); is niet meer gestart in verband met vermoeidheid en maagklachten.
  Jens Debusschere (Lotto-Belisol); is niet meer gestart in verband met maagklachten.
  Olivier Kaisen (Lotto-Belisol); heeft tijdens de etappe opgegeven in verband met maagklachten.
  Rafael Valls (Vacansoleil-DCM); heeft tijdens de etappe opgegeven.

14
Ronde van Spanje 201214